Eldslandet kan syfta på:

 Eldslandet (allaktivitetshus) – ett allaktivitetshus för kultur och ungdomsverksamhet i Jönköping mellan åren 1993-1998

Geografi

Sydamerika

 Eldslandet – en ögrupp vid sydspetsen av Sydamerika, Magellans sund skiljer öarna från kontinenten. 
 Isla Grande de Tierra del Fuego – huvudön i ögruppen

Argentina 

 Eldslandet (argentinsk provins)– en argentinsk provins som omfattar flera territorier avskiljda från Argentinas fastland 
 Eldslandets nationalpark – en  nationalpark i provinsen

Chile 

 Eldslandet (chilensk provins) – den västra delen av ögruppen Eldslandet 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar